Oostmahorn (Fries: De Skâns), plaats in Nederland
Skåns, taalgroep